Ван дер Ельст — прізвище нідерландського походження.

Відомі носії:

 Лео ван дер Ельст (1962) — бельгійський футболіст, півзахисник. Брат Франсуа ван дер Ельста
 Франкі ван дер Ельст (1961) — бельгійський футболіст, півзахисник
 Франсуа ван дер Ельст (1954—2017) — бельгійський футболіст, нападник. Брат Лео ван дер Ельста